Tuna steht für:

 Tuna, eine Studentenvereinigung
 Tuna (Name), türkischer Vorname sowie Familienname
 Tuna (Zeitschrift), estnische Quartalszeitschrift für Geschichtswissenschaft
 Künstlername von Altuna Sejdiu (* 1985), nordmazedonische Popsängerin
 das englische Wort für Thunfisch

Siehe auch:
 La Tuna, Ortschaft in Uruguay
 Sigtuna, Stadt in Schweden
 Toona